«Клуб Атлетико Паулистано» () — бывший бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу.

История 

Идея создания футбольного клуба появилась у трёх приятелей, Ренато Миранды, Олаво де Байроса и Силвио Пентеадо, которые были игроками клуба «Маккензи Коллеж». 29 декабря 1900 года они встретились на улице Сан-Бенту в Сан-Паулу, где был напечатан документ о создании спортивного общества «Клуб Атлетико Паулистано». В 1902 году «Паулистано» стал одним из организаторов первого чемпионата штата Сан-Паулу. Первый официальный матч клуба состоялся 3 мая 1902 года с командой «Сан-Паулу Атлетик». В 1905 году клуб впервые стал чемпионом этого турнира. Но в том же году капитан и лидер команды, Жорже Мескита поссорился с одноклубниками и, вместе с несколькими игроками ушёл из команды, создав собственный клуб, который назвали «АА дас Палмейрас». Через три года клуб повторил успех победы в первенстве. В 1913 году в лиге состоялся раскол, и «Паулистано» стал одним из тех, кто организовал собственный чемпионат штата, проведённой . Первый турнир под эгидой APEA «Паулистано» выиграл, правда в турнире участвовало ещё только 2 команды, «Маккензи Коллеж» и «АА дас Палмейрас».

В 1915 году у клуба была отобрана земля, где стояла старая арена , вмещавшая 10 тыс. зрителей. Но благодаря активным действиям одного из основателей «Паулистано» и капитана команды, Маноэла Карлоса Араньи, была приобретена земля в районе Жардин Америка. Пока клуб отстраивал стадион, команда временно проводила игры на полях «Палестры Италии» и «». В тот же период клуб начал серию побед в чемпионате штата и включавший 4 чемпионства подряд, три из которых пришлись на вновь объединённый чемпионат Сан-Паулу. В 1917 году клуб уже играл на новом стадионе , вмещавшем 15 тыс. зрителей.

С начала 1920-х годов «Паулистано» по-прежнему был в лидерах сан-паульского футбола, клуб выиграл Кубок чемпионов штатов Бразилии в 1920 году, а на следующий год завоевал свой 8 титул чемпиона штата Сан-Паулу. Но с середины десятилетия у «Паулистано» начался закат: лига вновь была расколота на две ассоциации, на этот раз на основе профессиональных и любительских команд. «Паулистано» предпочёл оставаться любительским клубом и стал одним из основателей . Клуб, оставаясь одним из лидеров футбола Бразилии, выиграл 3 розыгрыша из четырёх. Но профессиональный футбол победил: лига была распущена 7 января 1930 года.

Свой последний матч в истории «Паулистано» провёл 15 декабря 1929 года в рамках розыгрыша чемпионата штата. В нём клуб со счётом 6:1 обыграл «Антарктику». Затем «Паулистано» объявил себя банкротом. После закрытия футбольного клуба, большая часть игроков и некоторые члены совета, вместе с также закрытым клубом «АА дас Палмейрас», основали новую команду — «Сан-Паулу да Флореста».

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу (11): 1905, 1908, 1913 (APEA), 1916 (APEA), 1917, 1918, 1919, 1921, 1926 (LAF), 1927 (LAF), 1929 (LAF)
 Обладатель Кубка чемпионов штатов: 1920

Известные игроки

Бомбардиры

Игроки сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт